Concacaf-mästerskapet 1965 spelades i Guatemala. Mexiko vann turneringen före Guatemala och Costa Rica.

Kvalspel

Slutturnering

Källor

1965 i Guatemala
1965
Fotboll i Guatemala
Fotbollsåret 1965